A3, A 3  eller A-3 kan syfta på:

 A3 – Ett pappersformat, se ISO 216
 A3 – ett engelskt bandet, se Alabama 3
 A3 (Storbritannien) – en väg i Storbritannien
 A 3 – ett artilleriförband inom svenska armén åren 1794–2000, se Wendes artilleriregemente
 A-3 Skywarrior – ett amerikanska attackflygplan
 A3 (företag) - internetleverantör med ursprung i Norrland
 En bilmodell, se: Audi A3

Motorvägar
 A3 (motorväg, Belgien)
 A3 (motorväg, Cypern)
 A3 (motorväg, Frankrike)
 A3 (motorväg, Italien)
 A3 (motorväg, Kroatien)
 A3 (motorväg, Luxemburg)
 A3 (motorväg, Marocko)
 A3 (motorväg, Schweiz)
 A3 (motorväg, Slovenien)
 A3 (motorväg, Tunisien)
 A3 (motorväg, Tyskland)
 A3 (motorväg, Österrike)